Főposta (Budafok)
Főposta (Pest)